Off the Map é um VHS e DVD lançado pela banda de rock Red Hot Chili Peppers em 2001. Funciona como um show inteiro, mas são partes de vários shows realizados na turnê do álbum Californication, de 1999 até meados de 2000.

Faixas 
 Abertura
 "Around the World"
 "Give It Away"
 "Usually Just A T Shirt #3"
 "Scar Tissue"
 "Suck my Kiss"
 "If You Have to Ask"
 "Subterranean Homesick Blues"
 "Otherside"
 "Blackeyed Blonde"
 "Pea"
 "Blood Sugar Sex Magik"
 "Easily"
 "What Is Soul?"
 (The Jam)
 "Fire"
 "Californication"
 "Right On Time"
 "Under the Bridge"
 "Me and My Friends"

Bônus 
 Pré-show
 Entrevistas
 Músicas extras ao vivo:
 "Skinny Sweaty Man"
 "I Could Have Lied"
 "Parallel Universe"
 "Sir Psycho Sexy"
 "Search and Destroy"

Álbuns de Red Hot Chili Peppers
Álbuns de vídeo de 2001
Álbuns lançados pela Warner Records